Частный детектив:
 Частный детектив — см. Детектив (профессия).
 Частный детектив — французский кинофильм, 1976.
 «Частный детектив, или Операция „Кооперация“» — комедия Леонида Гайдая, 1989.
 
 «Частный детектив» — российский телесериал, 2005.